Popis numeriranih kometa. Ovo je popis periodičnih kometa koje je numerirao Centar malih planeta (Minor Planet Center) nakon što su promatrane barem u dvama navratima. Od listopada 2018. 375 je numeriranih kometa (1P–375P), većina ih je iz Jupiterove obitelji (JFC). 27 je kometa Enckeove vrste (ETC), 14 Halleyeve vrste (HTC), 4 Hironove vrste (CTC) i jedan and one dugoperiodni komet (primjerice 153P). Brojni od ovih kometa su kometi blizu Zemlje (eng. near-Earth comet, NEC). Uz to je 8 numeriranih kometa nečalno svrstano pod male planete - pet kometa glavnog pojasa (MBC), dva centaura (CEN) i jedan asteroid Apollo – i pokazuju osobine i asteroida i kometa. 

Povremeno se kometi raspadnu u višestruke komade, jer komadi što otpadaju s kometa mogu prouzročiti da se raspadne na dva ili više komada. Krajnji je primjer 73P/Schwassmann–Wachmann, koji se raspao u više od 50 komada za vrijeme svog perihela 1995. godine. 

Za širi popis Jupiterove obitelji kometa i Halleyeve vrste kometa uključujući nenumerirana tijela, vidi popis periodičnih kometa.

Popis

Višestruki

51P/Harrington 
 natrag na glavni popis

Ovo je popis  (3 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovim SBDB (vidi ).

57P/du Toit–Neujmin–Delporte 
 natrag na glavni popis

Ovo je popis  (2 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi ).

 73P/Schwassmann–Wachmann 
 natrag na glavni popis1995, godine komet 73P/Schwassmann–Wachmann raspao se u nekoliko komada i prema zadnjem nadnevku perihela, bilo je najmanje 67 komada s 73P/Schwassmann–Wachmann C kao pretpostavljenom izvornom jezgrom, Zbog vrlo velika broja, komadi su popisani u posebni popis.

Ovo je popis  (68 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB (vidi ),

 101P/Černyh 
 natrag na glavni popisOvo je popis  (2 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB (vidi ).

 128P/Shoemaker–Holt 
 natrag na glavni popisOvo je popis  (3 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB (vidi ).

 141P/Machholz 
 natrag na glavni popisOvo je popis  (3 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi ).

205P/Giacobini 
 natrag na glavni popis

Ovo je popis  (4 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi ).

 213P/Van Ness 
 natrag na glavni popisOvo je popis  (2 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi ).

332P/Ikeya–Murakami 
 natrag na glavni popis

Ovo je popis  (10 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi )''.

Vidi 
 Popis kometa po vrsti
 Popis kometa putanje bliske paraboli (neperiodični)
 Popis periodičnih kometa
 Popis hiperboličnih kometa
 Popis dugoperiodnih kometa
 Popis astronoma

Izvori 
 

Kometi
Astronomski popisi